Arma
ARMA — modelos auto-regressivos de médias móveis (autoregressive-moving-average) 
ARMA: Armed Assault — jogo para computadores

Geografia 
Arma (distrito)
Huayacundo Arma (distrito)
Quito-Arma (distrito)

Desambiguações de topônimos